

Порт-Джефферсон — селище, штат Нью-Йорк
 Порт-Джефферсон — селище, штат Огайо